

Patronyme 

 Ernst Jacobus van Jaarsveld (1953-), botaniste sud-africain ;
 Hoppie van Jaarsveld (1917-1980), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Ruehan van Jaarsveld (1985-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Torsten van Jaarsveld (1987-), joueur namibien de rugby à XV.

Homonymie de toponyme